Als Steinschaf werden Schafrassen aus dem Ostalpenraum bezeichnet:
Alpines Steinschaf
Krainer Steinschaf
Montafoner Steinschaf
Tiroler Steinschaf